

Localidades
 Ado Benue — cidade em Benue (estado), na Nigéria
 Ado Ekiti — cidade do estado de Ekiti, na Nigéria
 Ado Odo/Ota — área de governo local, no estado de Ogun, na Nigéria

Pessoas
 Ado (futebolista) — futebolista brasileiro
 Ado de Vienne — arcebispo de Vienne (Isère)

 Miraldo Câmara de Souza ou Ado — futebolista brasileiro

Outros
 Ado (comida ritual)
 ADO ou ActiveX Data Objects — software
Associação Desportiva Ovarense — clube desportivo da cidade de Ovar, em Portugal

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos